Albuñuelas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albuñuelas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Albuñuelas (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar